analog (von altgriechisch analogos „entsprechend, gleichartig, verhältnismäßig“) steht für:
 Analog (Web Analytics), freie Software
 analog, das Gegenteil von „digital“, siehe Analogtechnik

 Analogie („Übereinstimmung, Entsprechung“) steht für:
 Analogie, logischer Analogieschluss, siehe Analogismus
 Analogie (Biologie), funktionsgleiche Strukturen, aber ohne Verwandtschaftsbeziehungen
 Analogie (Humanwissenschaften), übereinstimmende, jedoch nicht verwandte Merkmale mit unabhängiger Entstehungsgeschichte
 Analogie (Philosophie), Übereinstimmung von Gegenständen hinsichtlich gewisser Merkmale
 Analogie (Recht), Anwendung einer Norm auf vergleichbare Sachverhalte
 Analogie (Sprachwissenschaft), Angleichung von sprachlichen Formen an bereits vorhandene Formen
 Analogie (Rhetorik), Stilmittel, das ähnliche Strukturen oder Zusammenhänge verwendet

 Analogon steht für:
 Analogon (Chemie), synthetisch hergestellter Stoff mit gleicher Wirkung im menschlichen Körper wie ein natürlicher Stoff

Siehe auch:

 Analogue (Begriffsklärung)